Le tournoi de tennis de Nashville est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981, classée en catégorie Futures, se dispute du 16 au .

Susan Leo remporte le simple dames. En finale, elle bat Kim Sands, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marcella Mesker et Christiane Jolissaint.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nashville
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1981
Nashville
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en février 1981